Antoni Szymański (ur. 1813, zm. 1894) – powstaniec listopadowy, emigrant, historyk
 Antoni Szymański (ur. 1881, zm. 1942) – polski duchowny katolicki, rektor KUL-u
 Antoni Szymański (ur. 1894, zm. 1973) – generał brygady Wojska Polskiego
 Antoni II Szymański (ur. 14 kwietnia 1895, zm. 12 maja 1926) – rotmistrz Wojska Polskiego, kawaler Virtuti Militari i Krzyża Walecznych
 Antoni Szymański (ur. 1901, zm. 1988) – polski lotnik oblatywacz
 Antoni Szymański (ur. 1904, zm. 1993) – polski nauczyciel i nauczyciel akademicki wychowania fizycznego
 Antoni Szymański  (ur. 1938, zm. 1992) – polski geofizyk, uczestnik naukowych ekspedycji polarnych
 Antoni Szymański (ur. 1952) – polski polityk, senator VI kadencji Senatu RP